Granstedt steht für:

Geographie:

 Granstedt (Selsingen), ein Ortsteil der Gemeinde Selsingen im Landkreis Rotenburg (Wümme) in Niedersachsen 
 Granstedt (Clenze), ein Ortsteil der Gemeinde Clenze im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen

Personen:

 Anders Fredrik Granstedt (1800–1849), ein finnischer Architekt
 Anette Granstedt (* 1968), eine schwedische Orientierungsläuferin
 Greta Granstedt (1907–1987), eine US-amerikanische Film- und Fernseh-Schauspielerin
 Kerstin Granstedt (* 1935), eine schwedische Orientierungsläuferin
 Pär Granstedt (* 1945), ein schwedischer Politiker